Церић може бити:

 Церић (презиме), презиме
 Церић (Нуштар), насељено мјесто у општини Нуштар

Види још 
 Церићи